Aka (Hongarije), een  gemeente in Hongarije
 Aka (volk), een stam in Afrika
 Aka (Afrikaanse taal), een taal die door de Aka wordt gesproken
 Aka (Indiaanse taal), een taal die in India wordt gesproken
 pseudoniem, waarvoor de Engelse afkorting van "also known as" voor staat
 AKA Bank, een Russische bank 
 Aka (Fukuoka), een gemeente in het District Tagawa in de prefectuur Fukuoka, Japan
 Arbeidsmarkt geKwalificeerde Assistent
 Aka (geslacht), een geslacht van sponzen
 AKA (2002), een Britse film uit 2002